Marius Radu – calciatore rumeno
Marius Radu – nuotatore rumeno